Ozero Snudy-Strusto kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Vozera Strusta, sjö, Vitsebsks voblast, 
 Vozera Snudy, sjö, Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar